Las expresiones Alto del Monte y Alto de El Monte pueden referirse a:
 Alto de El Monte (Guadalajara), cerro de la Sierra Ministra, situado en Palazuelos, España.
 Alto del Monte (Alajuela), montaña en Alajuela, Costa Rica.